Kurt Siemers ist der Name folgender Personen:

* Kurt Siemers (Kaufmann) (1873–1944), deutscher Kaufmann, Reeder und Bankier
 Kurt Hartwig Siemers (1907–1988), deutscher Kaufmann und Bankier